Појам Medal of Honor (видео-игра) може да се односи на:
 Medal of Honor серијал
 Medal of Honor (видео-игра из 1999)
 Medal of Honor (видео-игра из 2010)